

Geografia
Retiro – quartiere di Buenos Aires, Argentina
Retiro – città cilena della provincia di Linares, regione del Maule
Retiro – comune colombiano nel dipartimento di Antioquia
Retiro – distretto di Madrid, Spagna

Altro
Retiro – stazione della metropolitana di Buenos Aires, linea C
Retiro – stazione della metropolitana di Buenos Aires, linea E
Retiro – stazione della metropolitana di Madrid
Parco del Retiro – parco pubblico di Madrid